Василий Добровольский: Добровольский, Василий Васильевич (1889—1968) — советский профсоюзный и хозяйственный деятель.
 Добровольский, Василий Игоревич (род. 1954) — советский хоккеист.
 Добровольский, Василий Степанович (1787—1856) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.